Michael Sherwin steht für folgende Personen:

 Michael R. Sherwin, der United States Attorney für den District of Columbia seit Mai 2020
 Michael S. Sherwin, (* 1963) ein römisch-katholischer Theologe